Heiligeweg, een straat in Amsterdam
Via Sacra, een oude weg in Rome
Via Sacra (Wienerwald), een pelgrimsroute in Oostenrijk